Шаре:

 Шаре — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Шаре, Жан (род. 1958) — канадский государственный и политический деятель.